Комсомольского Отделения — название населённых пунктов:

Россия 
 Комсомольского Отделения — прежнее название посёлка Комсомол Баймакского района Республики Башкортостан.
 Комсомольского Отделения — прежнее название посёлка Комсомол Буздякского района Республики Башкортостан.